YMT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Chapais di Chibougamau (Québec), Canada
 ymt – codice ISO 639-3 della lingua mator-taygi-karagas